Circuit Breaker steht für:
 eine Überstromschutzeinrichtung
 eine Comicfigur aus der Reihe Transformers (Marvel)
 ein Pseudonym des Musikers Richie Hawtin
 ein Technologieblog des amerikanischen Technikportals The Verge
 eine Volatilitätsunterbrechung, ein Begriff aus dem Aktienwesen.
 ein Verhaltensmuster in der Softwareentwicklung, siehe Sicherung (Entwurfsmuster)